Changsha bezeichnet:

 die bezirksfreie Stadt Changsha (长沙市), Hauptstadt der chinesischen Provinz Hunan, siehe Changsha
 der in deren Verwaltungsgebiet gelegene Kreis Changsha (长沙县), siehe Changsha (Kreis)
 die Großgemeinde Changsha (长沙镇) der Stadt Chishui in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Changsha (Chishui)
 die Großgemeinde Changsha (长沙镇) des Kreises Kai der Stadt Chongqing, siehe Changsha (Kai)
 die Großgemeinde Changsha (长沙镇) des Stadtbezirks Meijiang in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Changsha (Meijiang)
 die Großgemeinde Changsha (长沙镇) des Kreises Rudong in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Changsha (Rudong)
 die Gemeinde Changsha (长沙乡) des Kreises Anyuan in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Changsha (Anyuan)
 die Gemeinde Changsha (长沙乡) des Kreises Zongyang in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Changsha (Zongyang)
 das Straßenviertel Changsha (长沙街道) der Stadt Kaiping in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Changsha (Kaiping)
 einen chinesischen Staat während der Han-Dynastie: Changsha (Staat)